Гай Сульпиций Галл:

 Гай Сульпиций Галл (консул 243 года до н. э.)
 Гай Сульпиций Галл (консул 166 года до н. э.);